Boris Jesih je ime več oseb:

 Boris Jesih (1943), slovenski slikar in grafik
 Boris Jesih, slovenski politolog